El término Chispita puede referirse a:

 Chispita, cuaderno de aventuras español de 1951.
 Chispita, telenovela mexicana de 1982.
 Chispita, personaje creado por la Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra, actual Enel Distribución).
 Chispita (meteoro), personaje del anime Meteoro
 Chispita, canción de Timbireche y Lucerito, usada de entrada de la telenovela mexicana.